Чемпионат Уэльса по футболу 2006/2007 годов — 15-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 18 августа 2006 и закончился 21 апреля 2007 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Нью-Сейнтс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2006 году
Спорт в Великобритании в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007